Бизи може да се односи на:

 Бизи (Атлантски Пиринеји), насељено место у Француској, у департману Атлантски Пиринеји
 Бизи (Ду), насељено место у Француској, у департману Ду
 Бизи Дармон, насељено место у Француској, у департману Меза